Sampedro ist der Familienname folgender Personen:
 José Luis Sampedro (1917–2013), spanischer Wirtschaftswissenschaftler, Humanist und Schriftsteller
 Juan José Segura-Sampedro (* 1985), spanischer Chirurg und Forscher
 Ramón Sampedro (1943–1998), spanischer Tetraplegiker und Befürworter der Sterbehilfe

Siehe auch:
 Matilde Muñoz Sampedro 
 Elías Valiña Sampedro 
 San Pedro